EuroHockey Cup Winners Cup steht für:

 EuroHockey Cup Winners Cup (Herren, Feld), Europapokalwettbewerb im Feldhockey
 EuroHockey Cup Winners Cup (Damen, Feld), Europapokalwettbewerb im Feldhockey